Ridgeland (Carolina do Sul)
Ridgeland (Mississippi)
Ridgeland (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos